Semine peut faire référence à:

Toponomie 
 Senise - Commune de la province de Potenza, Basilicate

Patronymie
  
 Marco Senise – Présentateur de télévision italien
 Tommaso Senise – Homme politique italien